

Cinema 
 A prova di proiettile (Bulletproof) – film del 1988 diretto da Steve Carver
 Bulletproof  – film del 1996 diretto da Ernest Dickerson

Musica 
 Bulletproof  – traccia dell'album Love Machine dei Brighton Rock del 1991
 Bulletproof  – traccia dell'album Objection Overruled degli Accept del 1993
 Bulletproof  – traccia dell'album Black Love degli Afghan Whigs del 1996
 Bulletproof  – traccia dell'album Hope Street degli Stiff Little Fingers del 1999
 Bulletproof  – singolo hardcore di DJ Viper del 2002
 Bulletproof  – traccia dell'album Lit dei Lit del 2004
 Bulletproof  – album di Hush del 2005
 Bulletproof  – traccia dell'album Live to Win di Paul Stanley del 2006
 Bulletproof  – traccia dell'album Love Is Dead di Kerli del 2008
 Bulletproof  – singolo dei La Roux del 2009, dall'album La Roux
 Bulletproof – traccia dell'album Condition Hüman dei Queensrÿche del 2015
 Bulletproof – singolo di Dotter del 2020
 Bulletproof – singolo di Jason Aalon Butler del 2020
 Bulletproof – colonna sonora del videogioco 50 Cent: Bulletproof

Televisione 
 Bulletproof – serie televisiva britannica del 2018
 A prova di proiettile (Bulletproof) – episodio della ottava stagione di Smallville